Feoktistov  (masculin ; ) ou Feoktistova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Constantin Feoktistov (1926–2009), ingénieur et cosmonaute soviétique
Ekaterina Feoktistova (1915-1987), ingénieure soviétique
 Evgeny Feoktistov (1828-1898), journaliste, éditeur, historien et, plus tard dans sa vie, fonctionnaire de l'État russe.
 Constantin Feoktistov (1981–), réalisateur russe de film d'animation
 Iegor Feoktistov (1993–), joueur russe de volley-ball

Patronyme russe